Кругозо́р может означать:
 Кругозо́р — то же, что горизонт, в переносном смысле — круг интересов и знаний человека. 
 «Кругозор» — журнал, издававшийся в Санкт-Петербурге в 1876—1878 гг.
 «Кругозор» — литературно-музыкальный журнал с вкладными гибкими грампластинками, издававшийся в Москве в 1964—1992 гг.
 «Кругозор» — журнал, издающийся в Бостоне (США) с 2006 года.
 «Кругозор» — сборник стихотворений Валерия Брюсова, изданный в 1922 году.
Кругозор- расширение очка , также стиль отскока